ERLEC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 483 амінокислот, а молекулярна маса — 54 858.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки